Moroni – stolica Komorów
 Moroni – miasto w USA, w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
 Moroni – według historii Mormonów objawił się Józefowi Smithowi udostępniając mu Księgę Mormona
 Moroni – w wierzeniach mormonów jedno z nefickich miast.
 Moroni – imię męskie występujące w wyznaniach należących do ruchu świętych w dniach ostatnich (mormonów)
 Giovanni Battista Moroni – włoski malarz epoki renesansu